Lato w Nohant –  komedia w trzech aktach autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza
 Lato w Nohant – film z 1963 roku w reżyserii Józefa Słotwińskiego
 Lato w Nohant – film z 1972 roku w reżyserii Olgi Lipińskiej
 Lato w Nohant – film z 1980 roku w reżyserii Olgi Lipińskiej
 Lato w Nohant – film z 1999 roku w reżyserii Agnieszki Gilińskiej